Nordvästprovinsen kan syfta på:

Geografi

Sri Lanka 

 Nordvästprovinsen, Sri Lanka, provins,

Sydafrika 

 Nordvästprovinsen, Sydafrika, provins,

Se även
Nordvästra gränsprovinsen – en provins i Pakistan
Nordvästterritorierna – ett av Kanadas territorier
Nordvästra England – en av Englands regioner
Nordvästterritoriet – en historisk region i USA
Nordvästra federala distriktet – ett av Rysslands federala distrikt

Robotskapade Sri Lankaförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar